

Patronyme 

 Laurent de Maugiron (mort en 1588), seigneur dauphinois
 Aimar de Maugiron (mort en 1564), frère du précédent
 Louis de Maugiron (mort en 1578), mignon du roi Henri III de France, fils de Laurent
 Frédéric Maugiron (né en 1975), joueur de boules lyonnaises

Toponyme 

 Château Maugiron à Valfroicourt en Lorraine